Али Ипек ():
  (1955—2019) — турецкий футболист, футбольный функционер и бизнесмен. Бывший президент клуба «Денизлиспор».
 Ипек, Али (1952—2012) — турецкий шахматист.